szamogit vagy szamogét nép
szamogit nyelv
Szamogitia